Die Geisha bezeichnet:

 eine Geisha
 Die Geisha (Operette), Operette von Sidney Jones
 Die Geisha (Roman), Roman von Arthur Golden
 Die Geisha (Film), auf dem Roman basierender Film von Rob Marshall